The Love Album может означать:

The Love Album (альбом Джона Хартфорда), 1968
The Love Album (альбом Westlife), 2006